Крайнов (Крайнова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Крайнов, Александр Иосифович (1919—1977) — Герой Советского Союза, генерал-майор.
 Крайнов, Борис Сергеевич (1923—1943) — командир партизанской группы
 Крайнов, Владимир Иванович (род. 1947) — полный кавалер Ордена Трудовой Славы.
 Крайнов, Григорий Ильич (род. 1935) — Герой Социалистического Труда, тракторист.
 Крайнов, Дмитрий Александрович (1904—1998) — советский археолог, исследователь культур неолита и бронзы центра Русской равнины.
 Крайнов, Иван Дмитриевич (1911—1974) — Герой Советского Союза, майор.
 Крайнов, Михаил Сергеевич (1941—2000) — полный кавалер Ордена Трудовой славы.
 Крайнов, Николай Иванович (1907—1956) — сотрудник советских органов государственной безопасности.
 Крайнов, Станислав Романович (1928—2007) — учёный-геолог, гидрогеолог.
 Крайнов, Степан Матвеевич (1920—1985) — Герой Советского Союза, танкист.
 Крайнов, Юрий Дмитриевич (1937—2002) — советский и российский инженер.

Крайнова 
 Ромашкан (Крайнова), Татьяна Александровна (род. 1967) — советская и российская волейболистка.
 Крайнова, Яна Сергеевна (род. 1986) — российская актриса.

См. также 
 Крайновка — село в Кизлярском районе Дагестана (Россия)
 Крайново — село в Ямболской области Болгарии
 Крайнев